Pakiet 2000 – program społeczno-gospodarczy autorstwa Grzegorza Kołodko. Pakiet powstał jako wyraz powodzenia Strategii dla Polski, planu gospodarczego na lata 1994–1997. 

Hasłem przewodnim Pakietu jest „Wzrost, Stabilizacja, Konkurencyjność”.

Podstawowe cele 
Pakiet 2000 jest zbiorem zasadniczych celów, do których miała dążyć Polska od 1996 r.
Pakiet został skierowany w marcu 1996 roku pod obrady Rady Ministrów. W kwietniu 1996 roku Rada Ministrów przyjęła ten program w nieco zmodyfikowanej postaci. Zmieniony został sposób prezentacji danych określających prognozy makroekonomiczne do roku 2000.

Pakiet 2000 zawiera odpowiedzi na trzy najważniejsze w opinii jego autora pytania:
 jak sprostać wyzwaniu, którym będzie integracja z UE około 2000 roku?
 jak utrwalić silną tendencję wzrostową z lat 1993–1995?
 jak przeciwstawić się groźbie destabilizacji gospodarki w następstwie narastającego obecnie nacisku roszczeń grupowych?

Pakiet składa się z następujących działów:
 Polityka makroekonomiczna.
 Polityka fiskalna. Kierunki zmian w systemie podatkowym.

Polityka makroekonomiczna 
W dziale Polityki makroekonomicznej określa się podstawowe cele polityki gospodarczej na najbliższe lata. Punktami odniesienia nowej strategii miały być obniżenie poziomu bezrobocia oraz utrzymanie społecznie odczuwalnego realnego wzrostu spożycia.

Sposobem na zapewnienie nowych miejsc pracy miało być utrzymanie wysokiej stopy nakładów inwestycyjnych. Redukcji bezrobocia sprzyjać miała także absorpcja „szarej strefy”, w której szacunkowo pracowało ok. 800 tys. Polaków. Większość z nich była zarejestrowana jako bezrobotni i pobierała zasiłek. Zapewnieniu nowych miejsc pracy miało sprzyjać zmniejszenie jednostkowych kosztów pracy.

Wzrost spożycia miałby nastąpić za sprawą wzrostu realnych dochodów ludności, a także w konsekwencji ograniczenia bezrobocia.

Zapewnienie realizacji celów społecznych miało być zagwarantowane pod warunkiem osiągnięcia:
 wysokiego tempa wzrostu gospodarczego,
 wysokiego tempa wzrostu eksportu oraz
 szybkiego wzrostu inwestycji.

Polityka utrzymywania wysokiego wzrostu gospodarczego miała być realizowana w oparciu o cztery żelazne reguły:
 stopniowe ograniczanie inflacji,
 stopniowe zmniejszanie poziomu deficytu budżetowego,
 stopniowe zmniejszanie poziomu długu publicznego oraz
 stopniowe ograniczanie redystrybucyjnej funkcji budżetu państwa.

Polityka fiskalna. Kierunki zmian w systemie podatkowym. 
W drugim dziale Pakietu 2000 znajduje się analiza polityki fiskalnej oraz systemu podatkowego, które miały być realizowane od 1996 roku. Hasłem przewodnim zmian w tym zakresie było stworzenie taniego i czytelnego systemu podatkowego. Tylko wtedy przepisy prawne byłyby zrozumiałe dla podatnika i łatwe w stosowaniu.
W programie zmian systemu podatkowego miały być zawarte obiektywne kryteria korzystania z ulg podatkowych oraz zmiany zmierzające do zmniejszenia obciążeń podatkowych.

W dziale ujęte zostały ponadto następujące zagadnienia:
 Ordynacja podatkowa
 Doradztwo podatkowe
 Nowy system opodatkowania nieruchomości
 Podatki pośrednie
 Podatki bezpośrednie
 Harmonogram zmian systemu podatkowego

Bibliografia 
 Kołodko Grzegorz W. Polska 2000. Strategia dla przyszłości, wyd. Poltext Warszawa 1996

Plany gospodarcze w Polsce